Байра́чные леса́ — широколиственные леса, растущие по дну и склонам балок (байраков).

География 
Байрачные леса представляют собой интразональный тип растительности, который встречается южнее основной зоны распространения лесов. Они произрастают в лесостепных и степных районах центра Восточно-Европейской равнины. Особенно распространены на холмистых территориях (Среднерусская возвышенность, Приволжская возвышенность, Донецкий кряж).

Значительная часть байрачных лесов была уничтожена в XIX-XX веках во время освоения земли. В настоящее время прикладываются усилия для их воссоздания искусственным путем, поскольку именно они препятствуют развитию эрозии и способствуют снегозадержанию, которое необходимо в данном регионе.

Флора 
Основные породы, образующие подобные леса — дуб, клён, вяз, ясень, липа, груша, яблоня. В некоторых районах также встречаются черешня, граб.

В подлеске чаще всего произрастают клён татарский, боярышник, калина гордовина, лещина, бересклеты, местами скумпия, на опушках — тёрн, шиповник, вишня степная, бобовник.

Почвы 
Большая мощность чернозёма (2–4 метра) является характерной чертой байрачных лесов чернозёмной зоны. Такие запасы почвы связаны как со смывом чернозёма с соседних полей, так и с его естественным накоплением.

См. также 
 Галерейные леса
 Колок (лес)

Примечания

Литература 
 
 Гиляров М. С. Почвенная фауна байрачных лесов и её значение для диагностики почв // Зоологический журнал. 1953. Т. 32. Вып.З. С. 328-347.

Ссылки 
 Байрачный лес в Географическом словаре на сайте Экологического Центра «Экосистема» 
 Певчея балка.

Типы леса
Зоны растительности